Essex hace referencia a varios artículos:

Lugares

Inglaterra 
Essex es un condado de Inglaterra.
Reino de Essex, uno de los siete reinos tradicionales de la llamada Heptarquía Anglosajona.

Canadá 
Essex (Ontario), pueblo en la provincia de Ontario.
Condado de Essex (Ontario)

Estados Unidos 
Essex (Connecticut), pueblo en el condado de Middlesex, Connecticut.
Essex Village, lugar designado por el censo en el condado de Middlesex, Connecticut.
Essex (Illinois), villa en el condado de Kankakee, Illinois.
Essex (Iowa), ciudad en el condado de Page, Iowa.
Essex (Maryland), lugar designado por el censo en el condado de Baltimore, Maryland.
Condado de Essex (Massachusetts)
Essex (Massachusetts), pueblo en el condado de Essex, Massachusetts.
Essex (condado de Essex, Massachusetts), lugar designado por el censo en el condado de Essex, Massachusetts.
Essex (Misuri), ciudad en el condado de Stoddard, Misuri.
Condado de Essex (Nueva Jersey)
Essex Fells, borough ubicado en el condado de Essex, Nueva Jersey.
Condado de Essex (Nueva York)
Essex (Nueva York), pueblo en el condado de Essex, estado de Nueva York.
Condado de Essex (Vermont)
Essex (Vermont), pueblo en el condado de Chittenden, Vermont.
Essex Junction, villa en el condado de Chittenden, Vermont.
Condado de Essex (Virginia)

Personas 
Emeric Essex Vidal, marino inglés.

Barcos 
Clase Essex de portaaviones de la Armada de los Estados Unidos.
Essex (ballenero), barco ballenero del siglo XIX de Nantucket, Massachusetts.
USS Essex, nombre recibido por cinco buques de la US Navy estadounidense, en honor al condado de Essex, Massachusetts.
USS Essex (CV-9), primero de los 24 portaaviones de la clase Essex.

Además 
Conde de Essex, título nobiliario inglés.
Essex Pirates, club de baloncesto profesional británico con sede en la ciudad de Southend-on-Sea, en el condado inglés de Essex.
Universidad de Essex, universidad en el Reino Unido.
Essex Motor Company, compañía estadounidense de automóviles.